Dameneinzel der Asienspiele 2014 im Squash.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 15 Spielerinnen. Die topgesetzte Titelverteidigerin Nicol David aus Malaysia erhielt in der ersten Runde ein Freilos. Sie gewann das Turnier erneut, im Finale besiegte sie ihre Landsfrau Low Wee Wern mit 9:11, 11:5, 11:6 und 12:10.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Squash
2014
Squashturnier in Südkorea
Squashturnier 2014
Frauensquashturnier